Old Friends (Guy Clark), een album van Guy Clark
Old Friends (Simon & Garfunkel), een album van Simon & Garfunkel
Old Friends (film), een televisiefilm uit 1984
Old Friends (televisieserie), een Amerikaanse comedyserie uit 2009-2010
Old Friends (kaas)